Вступление:

 Вступление — вид музыкальной секции, начальный раздел
 Вступление — советский художественный фильм режиссёра Игоря Таланкина.